Los nombres Mendibil o Mendívil pueden referirse a: 
 Mendívil, concejo español que forma parte del municipio de Arrazua-Ubarrundia, Álava.
 Mendívil, concejo español que forma parte del municipio de Olóriz, Navarra.
 Mendívil, Monte español situado entre los municipios de Baracaldo y Valle de Trápaga, Vizcaya.